T'empêches tout le monde de dormir est un film français réalisé par Gérard Lauzier, sorti en 1982.
 T'empêches tout le monde de dormir est une émission de télévision française.